Dilthey ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Dilthey (1877–1915), deutscher Chemiker und Neffe von Emil Fischer
 August Wilhelm Dilthey (1839–1921), deutscher Textilindustrieller
 Elisabeth Dilthey (1812–1895), deutsche Textilindustrielle
 Heinrich Wilhelm Dilthey (1843–1882), Chinamissionar 
 Heinz Dilthey (1905–1970), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (DP/GDP)
 Iain Dilthey (* 1971), deutscher Filmregisseur
 Isaak Daniel Dilthey (Isaac Daniel Dilthey; 1752–1793), Kirchenlieddichter
 Julius Karl Friedrich Dilthey (1797–1857), deutscher Klassischer Philologe
 Karl Dilthey (1839–1907), deutscher Archäologe
 Philipp Jakob Dilthey (1663–1713), deutscher evangelischer Theologe, Pietist
 Polyxena Christiane Auguste Dilthey (1728–1777), deutsche Dichterin, siehe Christiana Büsching
 Walter Dilthey (1877–1955), deutscher Chemiker
 Theodor Dilthey (1825–1892), deutscher Weingroßhändler und Politiker
 Wernhard Dilthey (1752–1831), deutscher Textilindustrieller
 Wilhelm Dilthey (Amtmann) (1810–1862), nassauischer Amtmann
 Wilhelm Dilthey (1833–1911), deutscher Philosoph, Psychologe und Pädagoge